Esistono due comuni francesi con questo nome

Louvières – Alta Marna
Louvières – Calvados